Porte Narbonnaise peut évoquer différentes portes de ville :

 La porte Narbonnaise de Carcassonne,
 La porte Narbonnaise de Castres,
 La porte Narbonnaise de Toulouse.